Fischetti est un patronyme porté notamment par :

  (1773-1802), peintre italien ; 
 Antonio Fischetti (1960-), chercheur et enseignant en physique spécialisé en acoustique et journaliste scientifique français ;
 Danilo Fischetti (1998-), joueur de rugby à XV international italien ;
 Fedele Fischetti (1732-1792), peintre italien ;
  (1916-1980), dessinateur éditorial américain ;
  (1770-1827), peintre italien.